Karyamukti (Tomo), een plaats in Indonesië
Karyamukti (Lemahabang), een plaats in Indonesië
Karyamukti (Panyingkiran), een plaats in Indonesië
Karyamukti (Cibatu), een plaats in Indonesië
Karyamukti (Karangtengah), een plaats in Indonesië
Karyamukti (Cililin), een plaats in Indonesië
Karyamukti (Campaka), een plaats in Indonesië
Karyamukti (Banjarsari), een plaats in Indonesië
Karyamukti (Leles), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing